Оха́ — город (с 1938 г.) в России, центр Охинского городского округа Сахалинской области. Расположен на севере острова Сахалин.

Население —  чел. ().

Город нефтяников, расположен в 849 км на север от Южно-Сахалинска.

Посёлок Оха возник при месторождении нефти, открытом в 1880 году.

Город Оха награждён государственной наградой — орденом «Знак Почёта» (1978). Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

История 
В 1880 году было открыто нефтяное месторождение, близ которого вырос посёлок Охэ (позже — Оха). В 1888 году Григорий Зотов, получив в наследство право на управление участков с нефтеносными признаками на севере Сахалина, взялся за организацию нефтяного бизнеса. В 1889 году вместе с компаньонами создал товарищество «Г.И. Зотов и Ко». В 1892 году пробурил две первые скважины на Сахалине. Но из-за недостатка опыта и слабой технической оснащенности не добился существенных результатов.

В 1909 году создается Сахалинское нефтепромышленное товарищество «Наследники Г.И. Зотова и Ко». Оно возобновило разведочные работы на Охинском месторождении. В 1910 году здесь партией под руководством горного инженера А.В. Миндова была пробурена скважина и получена промышленная нефть. Вышка, с которой бурили скважину, сохранилась до наших дней и является памятником истории. Ее называют «Русская нефтяная вышка», или «Вышка Зотова»

С 1920 по 1925 годах был оккупирован Японией. Первая промышленная нефть Охи добыта в 1921 году. Советско-японская конвенция устанавила двусторонние дипломатические и консульские отношения. Согласно конвенции, Япония обязалась к 15 мая 1925 года вывести свои войска с территории Северного Сахалина, который немедленно после этого на основании протокола «А» переходил под суверенитет СССР. В 1926 году создан Охинский район, Сахалинского округа с центром в посёлке Оха.

Первые тонны «Охинской» нефти были добыты в 1928 году, после создания в Охе государственного предприятия – треста «Сахалиннефть», с которого   началась история «НК – Роснефть Сахалинморнефтегаз». Постепенно Оха начала превращаться в важный промышленный центр Сахалина.

16 ноября 1938 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Оха преобразован в город областного подчинения.

В годы Великой отечественной войны более 4 тысяч охинцев воевали на фронте. Основная часть населения трудилась на местах, внося весомый вклад в общую победу. В годы войны началась активная добыча природного газа. В 1942 году был построен нефтепровод Оха – Комсомольск, что ускорило доставку нефти на материк. В 1944 году ликвидирована японская нефтяная концессия, а её имущество передано тресту «Сахалиннефть».

После войны продолжилось ускоренное развитие нефтегазодобывающей промышленности Сахалина. Осваивались новые технологии глубокого бурения и другие прогрессивные способы.  В 1970-е годы начались работы по добыче нефти на Сахалинском шельфе. В 1955 Построен механический завод, завод глинопорошков в 1961 г., завод ЖБК (ЖелезоБетонных изделий и Конструкций), Охинская ТЭЦ в 1963, обеспечивающая теплом весь север острова

В 1978 году за достижения в хозяйственном и культурном развитии город Оха был награждён орденом «Знак Почёта». В 80-е годы небольшом городе функционировало несколько крупных культурных объектов, как кинотеатр «Нефтяник», Дворец Культуры. Так же, в середине и конце 1980-х началось строительство новых школ и детсадов нового типа с зимними садами-оранжереями («Журавушка» и «Буратино»).

Во время кризиса 1990-х годов, вызванного распадом СССР, город начал приходить в огромный упадок, бандитизм а так же безденежье способствовало массовым отъездом жителей. Так же, на истории Охи крайне негативно сказалось Нефтегорское землетрясение в 1995 году, полностью уничтожившее населённый пункт Нефтегорск, находящийся в 98 км южнее Охи.

Этимология 
Впервые река Оха упоминается в прошении купца А.В.Карамушко из города Николаевска-на-Амуре от 7 июля 1880 года. Возможно, что название Оха происходит от эвенкийского слова «оха», обозначающего шкуру с ног северного оленя. Однако это слово имеет ещё значение «злой, нехороший», что связано с многочисленными поверхностными нефтепроявлениями. Учитывая это, название «оха» следует переводить как «нехорошее место». Нивхское название Охи — Выргыт — происходит от слова «выркг’ытть» — гнить, портиться, испортиться и переводится как «гнилое место». Также существует такая легенда: однажды олени, испугавшиеся охотников, бросились бежать по зелёной мари, и один угодил в топкое глубокое «оконце». Когда с помощью срубленных веток охотники вытащили несчастное животное, то увидели, что оленьи ноги и живот вымазаны чёрной маслянистой жидкостью. Молодой эвенк, заметивший, что кожа в этих местах полопалась и сочится кровь, воскликнул: «Оха!», что по-эвенкийски означает «плохо», «злой», «худой».

Климат 
Город Оха относится к районам Крайнего Севера, хотя расположен южнее Москвы. Охотское море и холодное Восточно-Сахалинское течение обуславливают суровый климат (умеренно-холодный морской).
 Среднегодовая температура воздуха — минус 0,2 °C
 Относительная влажность воздуха — 71,7 %
 Средняя скорость ветра — 6,3 м/с

Население 

Население Охи существенно сократилось после землетрясения 1995 года, произошедшего в п. Нефтегорск в 98 км южнее Охи и ставшего разрушительным для всего посёлка. Многие здания Охи также пострадали или были разрушены. Весь Охинский район пострадал. С 1996 по 2016 годы город покинула треть населения, большинство из них перебрались на материк.

Экономика

Добыча природных ресурсов 
 
Оха — крупный центр нефтяной и газовой промышленности Сахалина (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»). Из Охи нефть по нефтепроводу поступает в Комсомольск-на-Амуре. В 2020 году добыча нефти на старых месторождениях остановлена из-за аварии на нефтепроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре. Вся промышленная добыча нефти сосредоточена на шельфе острова, в проектах «Сахалин». Все активы ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" , ООО "РН-Сервис" и ООО "РН-Бурение" переданы частной нефтяной компании ННК. 

В городе разворачивается множество проектов, связанных с добычей углеводородов на сахалинском шельфе вблизи Охи. Рост инвестиций в экономику города в период 2001—2005 составил 45 %. Среди компаний инвесторов не только западные игроки, но и российские.

На 2022 год из самых значимых инвестиций - это строительство жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья и домов, пострадавших во время землетрясения в 1995 году и признанными аварийными. Вложены значительные средства в реконструкцию аэропорта "Оха", построена новая ВВП и ряд объектов инфраструктуры аэропорта. С учетом оттока населения и низкой инвестиционной привлекательности, город Оха теряет свой статус северной столицы острова.

Энергетика 
 АО «Охинская ТЭЦ»

Заводы 
 механический (после череды реорганизаций сократил производство до минимума. Перепрофилирован в обслуживающую организацию. Потерял объёмы в связи с остановкой добычи на «суше»)
 железобетонных изделий и стеновых материалов. (Как завод перестал существовать после 2012 года. ОАО «СМНМ» обанкротилось. Производство практически не ведётся)

Транспорт 
По состоянию на 1 января 2013 года Оха имеет воздушное и автобусное сообщение с другими населёнными пунктами в Сахалинской области и городами России.

Железнодорожное сообщение (линия Оха — Москальво и УЖД Оха — Ноглики) прекращено в декабре 2006 года в связи с демонтажом УЖД Оха — Ноглики. Железнодорожная линия Оха — Москальво колеи 1520 мм демонтирована в 1999 году. Остался памятник: паровоз.

Воздушный транспорт 

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт Оха. Основные пункты назначения — Хабаровск, Южно-Сахалинск.

Автомобильный транспорт 
В настоящий момент ведётся строительство и ремонт дороги на юг острова, в направлении Ноглики.
Работает автобусная станция, которая связывает районный центр с населёнными пунктами Москальво, Ноглики, Некрасовка, Тунгор, Эхаби, Восточное, Сабо, Лагури.

Примечания

Ссылки 

 
Населённые пункты Охинского городского округа
Районные центры Сахалинской области
Города Сахалинской области
Города трудовой доблести
Бывшие посёлки городского типа Сахалинской области